Новая Зеландия принимала участие в Зимних Олимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити (США) в двенадцатый раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали. Страну представляли 7 мужчины и 3 женщины, принимавшие участие в соревнованиях по бобслею, горнолыжному спорту, санному спорту, скелетону и шорт-треку.

Бобслей 

Спортсменов - 4

Горнолыжный спорт 

Спортсменов — 3

Мужчины

Женщины

Санный спорт 

Спортсменов - 1

Женщины

Скелетон 

Спортсменов - 1

Женщины

Шорт-трек 

Спортсменов — 1

 Мужчины

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты
 sports-reference.com 

2002
Страны на зимних Олимпийских играх 2002 года